Мадс Бек Сёренсен (; ) — датский футболист, защитник английского клуба «Брентфорд», выступающий на правах аренды за нидерландский «Гронинген».

Клубная карьера 
Сёренсен — воспитанник клубов «Остбирк» и «Хорсенс». 3 мая 2015 года в матче против «ХБ Кёге» он дебютировал в Первом дивизионе Дании в составе последних. В 2016 году Сеёренсен помог клубу выйти в элиту. 13 августа в матче против «Силькеборга» он дебютировал в датской Суперлиге. 23 июля 2017 года в поединке против «Люнгбю» Мадс забил свой первый гол за «Хорсенс». Летом того же года Сёренесен перешёл в английский «Брентфорд». 9 марта 2019 года в матче против «Мидлсбро» он дебютировал в Чемпионшипе. 24 февраля 2021 года в поединке против «Шеффилд Уэнсдей» Мадс забил свой первый гол за «Брентфорд». В том же году Сёренсен помог клубу выйти в элиту. 13 августа в матче против лондонского «Арсенала» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

Летом 2022 года Сёренсен на правах аренды перешёл во французскую «Ниццу».

Международная карьера 
В 2021 году Сёренсен в составе молодёжной сборной Дании принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матчах против Франции, Исландии и России.

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки ФК «Хорсенс»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Уимблдон» (2002)